Moulin de Gaye est une marque commerciale du secteur agroalimentaire appartenant au groupe agro-industriel Lactalis désignant une série de fromages industriels dont un camembert. L'usine fromagère se situait dans le village de Gaye dans la Marne.

Vins conseillés 
 vin blanc : Côtes-du-Rhône  
 vin blanc : le Chardonnay

Saisons conseillées

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait pasteurisé
Fromage industriel
Fromage de la Marne
Camembert (fromage)
Groupe Lactalis